Das Damendoppel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Mary Bevis und Joyce Fitch. Im Endspiel setzten sich Nancye Bolton / Thelma Long gegen Mary Bevis / Joyce Fitch mit 6:3 und 6:3 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1947